

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Madejówka – część wsi Łąkta Górna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Madejówka – część wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Madejówka – część wsi Izdebnik w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Madejówka – część wsi Leśnica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Madejówka – część wsi Mała w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Madejówka – część wsi Miłków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów